Il singolare del torneo di tennis Aberto de São Paulo 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Flávio Saretta che ha battuto in finale Thiago Alves 7-62, 6-3.

Teste di serie 

 Carlos Berlocq (secondo turno)
 Flávio Saretta (Campione)
 Vasilīs Mazarakīs (primo turno)
 Thiago Alves (finale)

 Sergio Roitman (semifinali)
 Júlio Silva (secondo turno)
 John-Paul Fruttero (primo turno)
 Giovanni Lapentti (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aberto de São Paulo 2006